Zand, conjunt de literatura sagrada mazdeista, vegeu Avesta
 Zand (tribu), tribu de l'Iran que vivia a la part oriental de les muntanyes Zagros, probablement part del grup lakk dins del poble lur, encara que també és reclamada com a parcialment kurda 
 Dinastia Zand, nissaga que va regnar sobre Pèrsia de 1750 a 1794